De twee gebroeders (sprookje) of De twee broers, een sprookje van de gebroeders Grimm
De twee broers (volksverhaal), een volksverhaal uit Turkije

Zie ook 
Twee Gebroeders (doorverwijspagina)